Emilio Leopoldo Augusto de Sajonia-Gotha-Altemburgo (en alemán: Emil Leopold August von Sachsen-Gotha-Altenburg; Gotha, 23 de noviembre de 1772-ibidem, 17 de mayo de 1822) fue un príncipe soberano de los Ducados Ernestinos en el siglo XIX. 

Duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo entre 1804 y 1822, fue además un importante mecenas e intelectual, frecuentando círculos literarios y teniendo estrecha relación con diversos poetas.

Biografía 

Augusto nació en el Palacio Ducal de Gotha, el 23 de noviembre de 1772, siendo el segundo hijo del duque Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altemburgo y de Carlota de Sajonia-Meiningen.

En 1779, la muerte del primogénito, el príncipe Federico, le convirtió en el heredero de los estados de su padre. Desde entonces, preceptores y maestros se afanaron en su educación, para prepararle como gobernante del ducado, que recayó sobre él a la muerte de su padre en 1804.
 
No obstante, en 1806, el ducado fue ocupado por las tropas de Napoleón y se unió a la Confederación del Rin, por lo que no gobernó de manera efectiva hasta 1813. En esta etapa, cultivó su faceta de ilustrado, viajando por Europa, en vez de unirse al ejército prusiano como hicieron el resto de príncipes.

Augusto mantuvo correspondencia con Jean Paul, Madame de Staël y Bettina von Arnim, que le impulsaron a escribir poesía, le transformaron en un liberal y le animaron a luchar contra los parámetros tradicionales de un duque reinante.

Bajo su influencia, publicó en 1805 una novela poética, Kyllenion - un año en Arkadien, y se convirtió en un mecenas de poetas y escritores en la Baja Sajonia. Hizo gala de su aversión por la caza o la equitación, mientras que distrufaba con la danza y vistiéndose como una dama, por lo que su círculo de amigos lo conocían como Emilia.

Matrimonios y descendencia 
El 21 de octubre de 1797, se casó en Ludwigslust con la duquesa Luisa Carlota de Mecklemburgo-Schwerin, hija del gran duque Federico Francisco I de Mecklemburgo-Schwerin y de su esposa, la princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altemburgo. Tuvieron una hija:

En segundas nupcias, se casó en Kassel, el 24 de abril de 1802, con la princesa Carolina de Hesse-Kassel, hija del elector Guillermo I de Hesse-Kassel y de su esposa, Guillermina Carolina de Dinamarca. De este matrimonio, el duque no tuvo ningún hijo.

Títulos y tratamientos 
 23 de noviembre de 1772-3 de diciembre de 1779: Su Alteza Serenísima el príncipe Augusto de Sajonia-Gotha-Altemburgo, duque en Sajonia.
 13 de diciembre de 1779-20 de abril de 1804: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 20 de abril de 1804-27 de mayo de 1822: Su Alteza Serenísima Augusto, duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 August Beck: August Emil Leopold, Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 681–683.
 Olaf Brühl: Verdrängt: Emil August - der peinliche Herzog. Anläßlich des 275. Geburtstages der eigenwilligsten deutschen Fürstenpersönlichkeiten. En: Thüringer Allgemeine (Hrsg.): Zwischen Fahner Höh und Rennsteig. 7. Jahrgang, Nr. 47, Gotha 19
 Jean Paul: Freiheitsbüchlein. Nachwort Sibylle Lewitscharoff. Süddeutsche Zeitung, München 2007. Reihe: Bibliotheca Anna Amalia. ISBN 9783866154124
 Norbert Klatt, August Emil Leopold von Sachsen-Gotha und Altenburg und Johann Friedrich Blumenbach - Eine Beziehung sui generis, in Norbert Klatt, Kleine Beiträge zur Blumenbach-Forschung, 6. Göttingen 2014, Seite 7–92. ISBN 978-3-928312-37-0.

Enlaces externos 

  Olaf Brühl: Emil August, der war, was kein deutscher Mann je sein wollte

Duques de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Nobleza LGBT
Duques de Sajonia del siglo XIX
Nacidos en Gotha